Accept – debiutancki album grupy Accept wydany w 1979 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Udo Dirkschneider – wokal
 Wolf Hoffmann – gitara elektryczna
 Jörg Fischer – gitara elektryczna
 Peter Baltes – gitara basowa, wokal "Seawinds" i "Sounds Of War"
 Frank Friedrich – perkusja

Przypisy 

Albumy Accept
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Brain Records